Caprinae — subfamília da família Bovidae
 Caprino Veronese — comuna da província de Verona, região Vêneto
 Caprino Bergamasco, comuna da província de Bérgamo, região Lombardia, Itália

Desambiguações de topônimos